

Прізвище 
 Крістер Валлін (1969) — шведський плавець, олімпійський медаліст.
 Ніклас Валлін (1975) — шведський хокеїст, захисник.
 Отто Валлін (1990) — шведський пофесійний боксер.